Lamar Smith pode-se referir a:

 Lamar S. Smith (1947), Representante do estado do Texas.
 Lamar Smith (ativista) (c. 1892–1955), ativista dos Estados Unidos.
 Lamar Smith (atleta) (1970), NFL, 1994–2004